Bozdağ is een  veel voorkomende Turkse naam, met de betekenis: grijze (boz) berg (dağ).

Bergen en heuvels met deze naam 

 De Falakro Oros, bij Drama in Griekenland
 Een 233 m hoge heuvel in Azerbeidzjan nabij het stuwmeer van de stad Mingəçevir
 Een 2.156 m hoge berg in Turkije, nabij het gelijknamige dorp, in de provincie Izmir, district Ödemiş. Op deze berg wordt in de zomer alpinisme en bergwandelsport beoefend. Er is ook een Turkse opleiding voor bergbeklimmers. In de winter zijn er beperkte skimogelijkheden.
 Een in het Taurusgebergte gelegen,  2.419 meter hoge berg in de provincie Denizli  in het zuidwesten van het land, 84 km ten zuidoosten van de stad Denizli en  44 km ten zuidoosten van de stad Tavas. Het Bozdağ Kayak Merkezi, bij het stadje Nikfer , is het skigebied op deze berg.

Personen met deze achternaam 
 Bekir Bozdağ,  geboren 1 april 1965, Turks politicus en theoloog

Berg in Turkije
Geografie van de Egeïsche Zee-regio
Denizli
İzmir